Исламе́й:

 Исламей — мужское имя мусульманского происхождения.
 Исламей — черкесский народный танец.
 «Исламей» — произведение для фортепьяно Милия Балакирева (Op. 18, 1869).
 Топоним
 Исламей — село в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, административный центр одноимённого сельского поселения.